Неки то воле вруће је појам са више значења:

 Неки то воле вруће, филм из 1959;
 Неки то воле вруће (представа);
 Неки то воле вруће (музичка група), поп-рок група.